Села:
 Миколаївське — Миколаївська область, Вітовський район
 Миколаївське — Сумська область, Роменський район
 Миколаївське — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район